|}

Weblinks

Einzelnachweise 

 Godesbergvillenviertel
!
Bonn, Godesberg-Villenviertel